est un genre éteint de dinosaures sauropodes, un titanosaure basal, ayant vécu au Crétacé inférieur en Chine. Ses restes fossiles ont été découverts dans le bassin de Lanzhou, dans la province du Gansu, au nord-ouest de la Chine. 

Ce genre est monotypique, et son espèce type est .

Découverte 
L'holotype, répertorié GSLTZP03-001, est constitué d'os appartenant à un même spécimen : 10 vertèbres du cou, 10 vertèbres de l'extrémité de la queue et deux du début de la queue, des fragments de côtes cervicales et dorsales, un arc hémal, une omoplate droite et un fémur droit.

Description 
C'était un très grand dinosaure, caractérisé par un cou extrêmement long. Sa longueur est estimée par ses inventeurs à , avec un fémur qui atteint  de long. Thomas R. Holtz en 2011 l'évalue à , pour une masse d'une vingtaine de tonnes. 

En 2020, en se basant sur la circonférence de son fémur (), Jinyou Mo et ses collègues évaluent sa masse à .

Son cou est extrêmement long comme chez les genres Euhelopus et Huanghetitan.

Classification 
L'analyse phylogénétique réalisée par S. F. Poropat, P. D. Mannion et leurs collègues en 2016, place Daxiatitan comme un Titanosauria basal en groupe frère de son prche parent chinois contemporain, Xianshanosaurus. C'est ce que montre leur cladogramme :

Voir aussi 
 Liste de dinosaures
 Titanosauria
 Xianshanosaurus

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Titanosauria
Dinosaure du Crétacé inférieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 2008